Ruhe in Frieden steht für:

 Ruhe in Frieden, Grabinschrift
 Ruhe in Frieden (1987), spanische Horrorkomödie von José Ramón Larraz
 Ruhe in Frieden (2009), deutscher Kriminalfilm von Martin Zyschka
 Ruhe in Frieden (Originaltitel Admit to Murder), Kriminalroman von Margaret Yorke
 Ruhet in Frieden – A Walk Among the Tombstones, US-amerikanischer Kriminal-Thriller aus dem Jahr 2014

Siehe auch:
 Ruhe sanft